Grün ist die Heide – film 1932 diretto da Hans Behrendt
Grün ist die Heide – film del 1951 diretto da Hans Deppe
Grün ist die Heide – film del 1972 diretto da Harald Reinl